Iliade bezeichnet
 Homers Epos Ilias
 Renault Iliade